La Luz ist der Name folgender Orte:

in Mexiko:
 La Luz (Aguascalientes)
 La Luz (Coahuila)
 La Luz (Gómez Palacio), Bundesstaat Durango
 La Luz (Lerdo), Bundesstaat Durango
 La Luz (Celaya), Bundesstaat Guanajuato
 La Luz (Municipio Guanajuato), Bundesstaat Guanajuato
 La Luz (Salamanca), Bundesstaat Guanajuato
 La Luz (México)
 La Luz (Epitacio Huerta), Bundesstaat Michoacán
 La Luz (Pajacuarán), Bundesstaat Michoacán
 La Luz (Panindícuaro), Bundesstaat Michoacán
 La Luz (Penjamillo), Bundesstaat Michoacán
 La Luz (Zamora), Bundesstaat Michoacán
 La Luz (Oaxaca)
 La Luz (Puebla)
 La Luz (Querétaro)
 La Luz (Tabasco)
 La Luz (Tlaxcala)
 La Luz (Zacatecas)

in anderen Ländern:
 La Luz (Málaga), Stadtteil von Málaga, Spanien
 La Luz (New Mexico) im Otero County, Vereinigte Staaten

La Luz steht für:
 La Luz FC, Fußballverein aus Montevideo, Uruguay